Het kustkaardertje (Argenna subnigra) is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de kaardertjes (Dictynidae). 

Het dier komt uit het geslacht Argenna. Argenna subnigra werd in 1861 beschreven door Octavius Pickard-Cambridge.

Kaardertjes